Kowallik ist ein deutscher Ortsname:
 Kowallik, 1938 bis 1945 Müllershof, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945 Kowalik (Ruciane-Nida), Stadt Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kowallik, 1928 bis 1945 Waldburg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945 Kowalik (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kowallik, Kreis Strasburg, Westpreußen, seit 1945 Kowaliki (Grodziczno), Dorf im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen